Spät ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Spät (um 1611–1691), deutscher Eisenschneider
 Dietrich Spät († 1536), deutscher Adliger
 Patrick Spät (* 1982), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Späth
 Speth